Die Saison 1997/98 war die siebte Austragung der slowenischen Eishockeyliga nach der Unabhängigkeitserklärung Sloweniens von Jugoslawien. Sie wurde mit neun Mannschaften ausgetragen. Titelverteidiger und auch neuer Meister war der HDD Olimpija Ljubljana.

Teilnehmerfeld und Modus 
Zu den Teilnehmern der letzten Saison kam mit dem HDK Bled eine neunte Mannschaft hinzu. Im Gegensatz zum Vorjahr wurde jedoch die Einbeziehung der vor der slowenischen Liga ausgetragenen Alpenliga wieder aufgegeben. Die Meisterschaft begann am 2. Dezember 1997 mit einem Grunddurchgang, der als einfache Hin- und Rückrunde ausgetragen wurde. Die vier bestplatzierten Mannschaften spielten anschließend die endgültige Platzierung für die Playoffs aus, die in Form von Finale und Spiel um Platz drei ausgetragen wurden. Die Teams auf den Plätzen fünf bis neun spielten parallel die Endplatzierungen in Form einer doppelten Hin- und Rückrunde aus.

Grunddurchgang

Zwischenrunde

Finalrunde

Untere Gruppe 

(*): Der HK Kranjska Gora und der HK Celje trugen ihre letzte Begegnung nicht mehr aus

Playoffs

Finale 
 HDD Olimpija Ljubljana (1) – HK Jesenice (2): 4:0 (4:3, 4:3, 7:2, 2:1)

Serie um Platz drei 
 HK Bled (3) – HK Slavija Ljubljana (4): 3:0 (4:1, 8:2, 5:4)

Topscorer

Kader des slowenischen Meisters

Meisterschaftsendstand 
 HDD Olimpija Ljubljana
 HK Jesenice
 HK Bled
 HK Slavija Ljubljana
 HDK Stavbar Maribor
 HK Kranjska Gora
 HK Celje
 HK Triglav
 HDK Bled

Weblinks 
 Saisonzusammenfassung hockeyarchives.info (französisch)

1997/98
Eishockeysaison 1997/98